

Patronyme 
 Pierre Alexis Ronarc'h (1865-1940), marin et amiral français.
 Pierre-Jean Ronarc'h (1892-1960), marin et vice-amiral français, neveu du précédent.

Voir aussi 
 Presqu'île Ronarc'h, située sur Grande Terre, l'île principale de l'archipel des Kerguelen, nommé ainsi en hommage à l'amiral Pierre Alexis Ronarc'h.

Homonymie
Homonymie de patronyme